Le temple d'Eshmoun qualifie un édifice religieux consacré à la divinité Eshmoun dans le panthéon phénicien et punique. Au plan historique des temples importants sont connus :

 celui de Sidon, dont des vestiges subsistent.
 celui de Carthage, qui a complètement disparu.

Temple phénicien